Епіклеза:
 Епіклеса — епітет давньогрецьких богів.
 Епіклеза — частина анафори християнської літургії.